Фтија може да се односи на следеће:
 Фтија (град), град у античкој Грчкој
 Фтија (митологија), личност из грчке митологије
 Фтија од Македоније
 Фтија од Епира
 189 Фтија, астероид